Earthworm Jim (televisieserie) - een animatieserie
Earthworm Jim (computerspel) - het eerste deel uit een serie computerspellen rond Earthworm Jim